Будишинский мир (, ) — мирный договор, заключённый 30 января 1018 года в замке Ортенбург в Будишине (Германия) между польским князем Болеславом I Храбрым и германским императором Генрихом II; положил конец германо-польским войнам 1003—1018 годов, также закончил переговоры, начатые Генрихом с лужичанами в 1003 году.

По Будишинскому миру император уступал Польше Лужицы (Лужицкая марка, Лаузиц) и признавал власть польского князя над Моравией. Болеслав I в свою очередь отказывался от притязаний на Маркграфство Мейсен. Граница между Польшей и Священной Римской империей была установлена западнее реки Спревы (Шпре) и нижнего течения реки Одры (Одера).

Литература 
 Хёфер М. Император Генрих II. — М.: АСТ, 2006. ISBN 5-17-029686-X.

Международные договоры Польши
Международные договоры Священной Римской империи
Мирные договоры Средневековья
Международные договоры XI века
1018 год
XI век в Германии
XI век в Польше